In 1986/87 werd de 25ste editie van het Algerijns voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije, destijds heette de competitie Division 1. EP Sétif werd kampioen

Eindstand
De clubs kregen twee punten voor een overwinning en een voor een gelijkspel.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1986/87